La Lega Nazionale B 1983-1984, campionato svizzero di calcio seconda serie, si concluse con la vittoria dello SC Zugo.

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale A 1983-1984.
 Va allo spareggio retrocessione.
      Retrocesso in Prima Lega 1983-1984.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio retrocessione

Classifica marcatori

Verdetti finali

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
1983-1984